Ferrocarrils Federals Austríacs (del seu nom en alemany Bundesbahn Österreich), companyia estatal de ferrocarril d'Àustria
 Big Bang Observer, proposta de missió espacial de l'Agència Espacial Europea per a l'observació d'ones gravitatòries
 BBO també és el codi UCI de Direct Énergie, equip ciclista de França